Operatie Draufgänger (Wit-Rusland) – Duitse anti-partizaan operatie in Wit-Rusland, eigenlijk opgedeeld in Draufgänger 1 en Draufgänger 2, april/mei 1943
 Operatie Draufgänger (Andrijevica) – Duitse anti-partizaan operatie in Montenegro in juli 1944, ook bekend in Servië als de Andrijevica Operatie
 Operatie Draufgänger (Syrmië) – Duitse korte uitval in Syrmië in november 1944 om een terugtocht te maskeren